Wulfstan puede referirse a:

 Wulfstan de Wiltshire o Weohstan, ealdorman de Wiltshire, muerto en 802
 Wulfstan de Hedeby, mercader del siglo IX.
 Wolstanus, obispo de Londres del siglo X.
 Wulfstan I de York, obispo de York entre 931 y 952, muerto en 956.
 Wulfstan II de York, obispo de Londres, Worcester y York muerto en 1023, notable escritor.
 Wulfstan de Worcester, obispo de Worcester de 1062 a 1095, muerto en esa fecha, sobrino de Wulfstan II de York.
 Wulfstan de Winchester o Wulfstan el Cantor, monje, poeta y músico de finales del siglo X y comienzos del siglo XI, que escribió Vita S. Aethelwoldi.